Kurija ima lahko več pomenov:

Kurija, Antični Rim, v starem Rimu ena od prvotnih skupin meščanstva, ki jih je na koncu štela 30, pozneje pa je bilo domnevno, da ji pripada vsak rimski državljan.
Rimska kurija, skupno ime za osrednje urade Svetega sedeža
Škofovska kurija
ime za katerokoli cerkveno sodišče
Sodišče Evropske unije, kratice CURIA in CVRIA
Kurija (sodišče), fevdalni dvor s sodiščem
Kurija (stavba)
latinsko ime za švicarsko mesto Chur